The Wolf Hunters (1926), een film van Stuart Paton
The Wolf Hunters (1949), een film van Budd Boetticher